S-92 steht für:
 Avia S-92, tschechoslowakisches Jagdflugzeug
 Sikorsky S-92, US-amerikanischer Transporthubschrauber

S92